La battaglia della Trebbia (218 a.C.), svoltasi nell'ambito della seconda guerra punica fra Annibale e Publio Cornelio Scipione

 La battaglia della Trebbia (889), svoltasi fra le forze di Guido II di Spoleto e quelle di Berengario I re d'Italia

 La battaglia della Trebbia (1799), svoltasi nell'ambito della guerra della Seconda Coalizione antifrancese fra le truppe austro-russe del generale Suvorov e quelle francesi del generale MacDonald.